Flathead bezeichnet
 einen Schraubentyp, siehe Flathead (Schraube)
 eine Bauweise beim Viertaktmotor, siehe SV-Ventilsteuerung
 einen nordamerikanischen Indianerstamm, siehe Flathead (Volk)
 die Sprache der Flathead-Indianer, siehe Flathead (Sprache)
 einen Fluss im Nordwesten der USA, siehe Flathead River
 einen See in Montana (USA), siehe Flathead Lake
 ein County in Montana, siehe Flathead County
 einen in Australien und Südostasien vorkommenden Salz-, Brackwasserfisch, siehe  Platycephalidae